The Star (1952), een film uit 1952 onder regie van Stuart Heisler
 The Star (2002), een film uit 2002
 The Star (2017), een animatiefilm uit 2017
 The Star (Mariah Carey), een nummer op de soundtrack van deze film, van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey

Kranten 
 The Star (Londen), een voormalige krant uit Londen
 The Star (Maleisië), een Engelstalige tabloid-krant in Maleisië
 The Star (Zuid-Afrika), een Engelstalige tabloid-krant in Zuid-Afrika

Andere kranten die ook wel The Star worden genoemd:
 Daily Star, een Britse tabloid
 The Daily Star (Bangladesh), een Engelstalige krant in Bangladesh
 The Daily Star (Libanon), een Engelstalige krant in het Midden-Oosten, uitgegeven in Libanon
 The Indianapolis Star, een Amerikaanse krant
 Irish Daily Star, een Ierse krant
 The Kansas City Star, een Amerikaanse krant
 Morning Star (dagblad), een Britse tabloid
 Sheffield Star, een Britse krant
 Star (tijdschrift), een Amerikaans celebrity-tijdschrift
 Toronto Star, een Canadese krant
 The Washington Star, een voormalige Amerikaanse krant

Zie ook 
 Star (doorverwijspagina)